Sitkówka – wieś  w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, w gminie Nowiny (1973–2011 pod nazwą Sitkówka-Nowiny)
 Sitkówka – część miasta Kielce w województwie świętokrzyskim, utworzona w 1981 z części obszaru wsi Sitkówka
 Sitkówka – część miasta Chęciny w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, w gminie Chęciny

Inne:
 gromada Sitkówka – dawna gromada (1961–1973) w woj. kieleckim, w powiecie kieleckim, z siedzibą w Sitkówce
 gmina Sitkówka-Nowiny – dawna oficjalna nazwa współczesnej (od 1973) gminy Nowiny (z siedzibą w Osiedlu Nowinach) w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, obowiązująca 1973–2020
 Sitkówka-Nowiny – dawna nazwa (1973–2011) wsi Sitkówka
 Sitkówka Nowiny – stacja kolejowa